Víctor Andrés Guerrero Andía fue un político peruano.

Trayectoria 
Participó en las elecciones municipales de 1963 como candidato a regidor del distrito de Chanchamayo por la Alianza APRA-UNO sin éxito. Misma suerte tuvo en las elecciones municipales de 1980 cuando postuló por Acción Popular a la alcaldía provincial de Chanchamayo y en las elecciones generales de 1985 cuando postuló por este mismo partido a una diputación por el departamento de Junín.

Participó en las elecciones generales de 1990 y fue elegido diputado por Junín por el FREDEMO. No pudo completar su periodo por el autogolpe dado por el presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. En las elecciones municipales de 1993 fue elegido a una regiduría provincial de Chanchamayo por el partido Acción Popular.

Referencias 

Hombres
Diputados de Perú 1990-1992
Diputados por Junín
Miembros de Acción Popular